-{I}-/Ц разред у сезони 1963/1964. бројао је 10 клубова. Виши степен такмичења је -{II}- Београдска лига , а нижи -{II}- разред .

Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1963/1964. следећи клубови су променили ранг такмичења: 
 БСК из Борче као првопласирани тим и Палилулац из Крњаче као другопласирани тим -{I}-/Ц разреда прешли су у Другу Београдску лигу.
 Победа из Београда и Блаж из Овче као најлошије пласирани тимови -{I}-/Ц разреда настављају такмичење у -{II}- разреду Београдског подсавеза.

Клубови и локација 
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 30%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"   	
| bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" | 1. Тодор ДукинБеоград 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  2. ВСКВишњица 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  3. БлажОвча	

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  4. БСКБеоград 	
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  5. СокоБеоград 	
	
	
|-
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" | 6. ПобедаБеоград	
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  7. ПалилулацКрњача 
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  8. ДунавВелико Село 
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  9. 29. НовембарБеоград
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  10. БСКБорча 
	
|}

Резултати по колима 
{| table width=100% 
|-
| width=11% valign="top" |

|}

Резултати и статистика 

|valign="top"|
{| class="wikitable" style="text-align:left"
|- style="background: #dcdbd6;" |
| Легенда || Боја
|- 
| Победа домаћина || style="background: #C0FFC0;" | 
|-
| Нерешено        || style="background: #FFFACD;" |  
|-
| Пораз домаћина  || style="background: #FFE4E1;" |  
|}
|}

|}

Табела

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Списак фудбалских клубова у Србији

Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у Београду
Фудбал у 1963.
Фудбал у 1964.
Врати се на врх